est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carglumique, principe actif d'un médicament orphelin contre l'hyperammoniémie
 ADA, ou acide N-(2-acétamido)iminodiacétique, un composé zwitterionique souvent employé comme tampon.